Eggerbach ist der Name folgender Gewässer:

 Eggerbach (Frankenburger Redlbach), rechter Zufluss des Frankenburger Redlbachs bei Redleiten, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Eggerbach (Frankenforstbach), Mittellaufname des Frankenforstbachs, einer der Oberläufe des Faulbach in Merheim, Stadt Köln, Nordrhein-Westfalen
 Eggerbach (Regnitz), rechter Zufluss der Regnitz bzw. des Main-Donau-Kanals bei Neuses an der Regnitz, Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Eckerbach
 Eckersbach
 Eggenbach